Shehu ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullahi Shehu (* 1993), nigerianischer Fußballspieler
 Arben Shehu (* 1980), albanischer Fußballspieler
 Lawal Shehu (* 1985), nigerianischer Tennisspieler
 Manushaqe Shehu (* 1965), albanische Generalin
 Mehmet Shehu (1913–1981), albanischer Politiker
 Ylli Shehu (* 1966), albanischer Fußballspieler